TMP
 1. kratica za Tvornica mliječnih proizvoda, Beli Manastir
 2. kratica za tehnika mrežnog planiranja
 3. kratica za Tovarna mlečnega prahu, Murska Sobota 
 4. oznaka aerodroma Tampere-Pirkkala, Finska 
 5. inicijali rimskog komediografa Tita Makcija Plauta

Kratice